Offroad (englisch „abseits der Straße“) steht für:

 Off Road, deutsche 4x4 Fachzeitschrift
 Offroad-Fahrzeug oder Offroader, siehe Geländewagen
 Offroad-Reifen, siehe Autoreifen #Geländereifen
 Offroad (Film), deutscher Spielfilm aus dem Jahr 2012
 Offroad.TV, deutsche Action-Fernsehserie
 Bowler Off Road, britischer Hersteller von Geländefahrzeugen
 Off Road Kids, deutsche Hilfsorganisation für Straßenkinder